Золотурн (нем. Solothurn, фр. Soleure, итал. Soletta, ромш. Soloturn) — многозначный термин.

 Золотурн — столица кантона Золотурн в Швейцарии, единственный муниципалитет в одноимённом кантоне. 
 Золотурн (кантон) — немецкоязычный кантон на севере Швейцарии. 
 Золотурн (округ) — округ в Швейцарии. 
 Золотурн — бывшее название села Золотовка в России.